Fulgêncio de Cartagena — santo católico
Fulgêncio de Ruspe — santo católico
San Fulgencio — município da Espanha

Desambiguações de antropônimos